Madame Web е предстоящ супергеройски филм от 2024 г., по едноименния персонаж на „Марвел Комикс“, продуциран е от „Кълъмбия Пикчърс“ и „диБонавентура Пикчърс“. Разпространен от „Сони Пикчърс Релийзинг“, той ще е шестия филм на Спайдър-Мен вселената на Сони. Режисьор ще е Си Джей Кларксън, сценарият ще е на Бърк Шарплес и Мат Сазама, и участват Дакота Джонсън като едноименната героиня, заедно със Сидни Суийни. Премиерата на филма ще е на 16 февруари 2024 г.

Източници

Външни препратки 
 

Филми от 2024 година
Американски фентъзи екшъни
Филми от Киновселената на Марвел
Филми на „Кълъмбия Пикчърс“